Lepanto steht für:
 Lepanto (Brandy)
 Lepanto Verlag
 Lepanto, Bilderzyklus von Cy Twombly

Orte:
 Nafpaktos (italienischer Name Lepanto), griechische Hafenstadt
 Lepanto (Arkansas), Ort in Arkansas, USA

Schiffe:
 Lepanto (Schiff, 1883), Panzerschiff der Königlich Italienischen Marine
 Lepanto (Schiff, 1893), Geschützter Kreuzer der Reina-Regente-Klasse der spanischen Marine
 Lepanto (Schiff, 1927), Minenleger der Azio-Klasse der Königlich Italienischen Marine
 Lepanto (Schiff, 1929), Zerstörer der Churruca-Klasse der spanischen Marine
 Lepanto (Schiff, 1942) (ehemals USS Capps (DD-550)), Zerstörer der Fletcher-Klasse  der spanischen Marine

Lepanto ist der Familienname folgender Personen:
 Wassili Lepanto (1940–2018), griechischer Künstler

Siehe auch:
 Seeschlacht von Lepanto
 Mount Lepanto, Berg in Antarktika